

Događaji
 Koloniju Kition na Cipru utemeljuju Feničani.
 Koloniju Kroton na jonskoj obali Velike Grčke osnivaju ahejski doseljenici.

Rođenja

Smrti